Miller High Life 400 bezeichnet:

 ein Rennen auf dem Michigan International Speedway 1990–1995, siehe Heluva Good! Sour Cream Dips 400
 ein Rennen auf dem Richmond International Raceway von 1990–1995, siehe Chevy Rock and Roll 400